Пицуркэ () — румынская фамилия. Известные носители:

 Пицуркэ, Александру (род. 1983) — румынский футболист.
 Пицуркэ, Виктор (род. 1956) — румынский футболист.